Animatronic — третий студийный альбом норвежской индастриал-метал группы The Kovenant, записанный на студии Woodhouse Studios и выпущенный лейблом Nuclear Blast в 1999 году.

Об альбоме 
Реакция на Animatronic оказалась сдержанно-положительной. Стив Хьюи, критик сайта Allmusic.com, поставил альбому три с половиной балла из пяти. По его мнению, на этом диске наметилось сближение The Kovenant с музыкальным мейнстримом 1990-х годов: несмотря на то, что влияние норвежского блэк-метала ещё явственно ощущается в композициях, в них появились и элементы, характерные для коммерческой метал-музыки — женский бэк-вокал в духе поздних Cradle of Filth, клавишные партии, напоминающие о готик-метале, эпатажный имидж а-ля Мэрилин Мэнсон. Тем не менее, Хьюи заметил, что в целом группа сохраняет своеобразие в звучании.

Томас Клаузен из Sonic Seducer также указал на то, что группа отошла от своих блэк-метал корней — композиции со сложными структурами сменились песнями, основанными на обрывках семплов и синтезаторных партиях. Рецензент сравнил музыку коллектива с творчеством Мэрилина Мэнсона и Rammstein, однако подчеркнул, что The Kovenant всё же узнаваемы и «имеют собственное будущее».

Список композиций 
 Mirror’s Paradise — 5:01
 New World Order — 4:30
 Mannequin — 5:00
 Sindrom — 5:30
 Jihad — 5:58
 The Human Abstract — 4:55
 Prophecies of Fire — 4:38
 In the Name of the Future — 4:56
 Spaceman (Babylon Zoo cover) — 5:22
 The Birth of Tragedy — 5:16

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com
 
 

Альбомы The Kovenant
Альбомы Nuclear Blast Records